Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу () — европейский клубный турнир по пляжному футболу. Проводится ежегодно начиная с 2013 года. В турнире принимают участие большинство клубов-чемпионов национальных чемпионатов по пляжному футболу Европы, так же как в Лиге чемпионов УЕФА.

Призёры Кубка европейских чемпионов

Распределение медалей по командам

Распределение медалей по странам

См. также 
 Пляжный футбол
 Beach Soccer Worldwide

Примечания

Ссылки 
 Beach Soccer Worldwide
 Euro Winners Cup 2013 на сайте beachsoccer.ru